Bagage, een verzamelnaam van goederen dat men kan meenemen op reis
 Bagage (Leiden), een monument in Leiden
 Bagage (lied), een lied van Hef in samenwerking met Idaly en Kevin uit 2020
 De Bagage, een personage uit de Schijfwereld van Terry Pratchett